Ried kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ried, Bayern – kommun i Bayern, Schwaben,

Österrike 

 Ried im Zillertal, kommun, Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 
 Ried im Oberinntal, kommun, Tyrolen, Politischer Bezirk Landeck, 
 Ried im Innkreis, kommun, Oberösterreich, Politischer Bezirk Ried im Innkreis,